FHI puede referirse a
 Fuji Heavy Industries, una compañía japonesa;
 Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck (Fritz-Haber-Institut), un instituto de investigación en Alemania.

Siglas